Аспе, Ален (род. 1947) — французский физик.
 Аспе, Маурисио (род. 1973) — мексиканский актёр.
 Гарсия Аспе, Альберто (род. 1967) — мексиканский футболист.
 Аспе — кантон во Франции, департамент Верхняя Гаронна.
 Аспе — коммуна во Франции, департамент Верхняя Гаронна.
 Аспе — муниципалитет в Испании, провинция Аликанте в составе автономного сообщества Валенсия.